Jméno Jindřichovice nese více sídel:

 Jindřichovice (okres Sokolov), obec (bývalé město) v okrese Sokolov
 Jindřichovice (okres Jihlava), obec v okrese Jihlava
 Jindřichovice pod Smrkem, obec v okrese Liberec
 Jindřichovice (Kolinec), část městyse Kolinec v okrese Klatovy
 Jindřichovice (Blatná), část města Blatná v okrese Strakonice

Externí odkazy